Leonel Leal (1976. november 21. –) costa ricai nemzetközi labdarúgó-partbíró. Teljes neve Leonel Leal Bermúdez.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
1997-ben lett az I. Liga játékvezetője.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Costa Rica-i labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2001-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.

Labdarúgó-világbajnokság

U17-es labdarúgó-világbajnokság
Peruban a 11., a 2005-ös U17-es labdarúgó-világbajnokságot, Nigéria a 13., a 2009-es U17-es labdarúgó-világbajnokságot rendezte, ahol a FIFA JB partbíróként foglalkoztatta. 2005-ben Marco Rodríguez, 2009-ben Carlos Batres állandó asszisztenseként szerepelt.

2005-ös U17-es labdarúgó-világbajnokság

2009-es U17-es labdarúgó-világbajnokság

---

A világbajnoki döntőhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra, Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra valamint Brazíliába a XX., a 2014-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbírójaként alkalmazta. 2006-ban Marco Rodríguez, 2010-ben Carlos Batres állandó segítőjeként szolgált. 2006-os volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Észak- és Közép-amerikai, Karibi Labdarúgó-szövetségek Konföderációja (CONCACAF) zónában 2004. június 20-tól 2013. június 8-ig 19 mérkőzésen segítette a működő játékvezető munkáját. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 5.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

2010-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

---

U20-as labdarúgó-világbajnokság
Törökország rendezte a 19., a 2013-as U20-as labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB asszisztensként foglalkoztatta. Walter López bíró segítőjeként tevékenykedett.

2013-as U20-as labdarúgó-világbajnokság

Copa América
Argentína rendezte a 43., a 2011-es Copa América labdarúgó tornát, ahol a Dél-amerikai Labdarúgó-szövetség (CONMEBOL) JB partbíróként foglalkoztatta. Közreműködő mérkőzéseinek száma: 4..

CONCACAF-aranykupa 
Az Amerikai Egyesült Államok volt a házigazdája a 8., a 2005-ös CONCACAF-aranykupa, a 9., a 2007-es CONCACAF-aranykupa, a 10., a 2009-es CONCACAF-aranykupa valamint a 11., a 2011-es CONCACAF-aranykupa tornának, ahol a CONCACAF JB partbírói szolgálatra vette igénybe. Partbírói mérkőzéseinek száma: 2005-ben: 3-, 2007-ben: 4-, 2009-ben: 3-, 2011-ben: 5.

Nemzetközi kupamérkőzések

FIFA-klubvilágbajnokság 
Japán a 4., a 2006-os FIFA-klubvilágbajnokságot, az Egyesült Arab Emírségek a 10., a 2010-es FIFA-klubvilágbajnokságot rendezte, ahol a FIFA JB asszisztensi szolgálatra küldte. 2006-ban Carlos Batres, 2010-ben Roberto Moreno segítőjeként tevékenykedett.

2006-os FIFA-klubvilágbajnokság

2010-es FIFA-klubvilágbajnokság

Dél-Amerikai Szuper Kupa 
2009-ben a Dél-amerikai Labdarúgó-szövetség (CONMEBOL) Játékvezető Bizottsága (JB) megbízta, hogy a döntő találkozón egyik partbíróként közreműködjön.

Források 

Costa Rica-i labdarúgó-játékvezetők
1976-ban született személyek
Élő személyek